Lietzow (Mecklenburg-Voor-Pommeren), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Lietzow (Charlottenburg), een buurt in het gebied van het huidige Berlijnse stadsdeel Charlottenburg